Das Internationaux de la Réunion 2009 fand vom 22. bis 27. Juni 2009 in Saint-Pierre, Réunion statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2008/09 und gehörte zur Kategorie 3 Star. Es war mit 30.000 US-Dollar dotiert.

Im Finale traf Thierry Lincou auf Laurens Jan Anjema, den er mit 12:10, 11:3 und 11:7 bezwang. Dies war Lincous 21. Titelgewinn auf der PSA World Tour.

Das Teilnehmerfeld der Herrenkonkurrenz bestand aus 16 Spielern, davon waren vier Plätze für Qualifikanten vorgesehen. Die acht besten Spieler wurden gesetzt. Eine Wildcard wurde nicht vergeben.

Herren

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Berichterstattung auf squashsite.co.uk (englisch)

PSA World Tour 2008/09
Sportveranstaltung auf Réunion
Squashturnier in Frankreich
Sport (Saint-Pierre, Réunion)
Squashturnier in Afrika